Příjmení Maloney nese více různých osobností:

 Carolyn Maloney (* 1946) – americká politička
 Samantha Maloney (* 1975) – americká bubenice
 Shaun Maloney (* 1983) – skotský fotbalový záložník

Externí odkazy